Das Damendoppel (Rollstuhl) der French Open 2022 ist ein Rollstuhltenniswettbewerb in Paris.

Vorjahressiegerinnen sind Diede de Groot und Aniek van Koot.

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 

Damendoppel
2022